Boutillier est un patronyme francophone porté notamment par :
 Jean Boutillier (v.1340-1395), jurisconsulte français,
 John Le Boutillier (1797-1872), homme d'affaires et politicien québécois,

Voir aussi
 Paul-André Boutilier  (1963-), joueur de hockey professionnel
 , page d'homonymie